Die Football League Championship 2009/10 war die sechste Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 18. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 7. August 2009 und endete am 22. Mai 2010.

Die Meisterschaft gewann Newcastle United, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2010/11 sicherte. Hinter Vizemeister und Mitaufsteiger West Bromwich Albion sicherte sich der FC Blackpool als Playoff-Sieger den Aufstieg in die Premier League. In die Football League One absteigen mussten Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle und Peterborough United.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele 

* Cardiff gewann 4:3 nach Elfmeterschießen.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der Football League Championship
 England 2009-10 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10